Флаг Добря́нского района — официальный символ муниципального образования «Добрянский муниципальный район» Пермского края Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 24 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3417.

Флаг составлен на основании герба муниципального образования «Добрянский муниципальный район» по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические традиции.

Первый флаг 
16 декабря 1998 года, решением Добрянской городской Думы № 162, был утверждён флаг муниципального образования «Город Добрянка».

Описание 

Флаг города Добрянки представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета, которое рассекается во всю длину и ширину двумя белыми полосами, образующими крестообразное соединение в нижней части полотнища со смещением к древку флага. Отношение ширины флага к его длине — 2:3. Горизонтальная полоса находится на расстоянии 1/3 ширины флага от нижней кромки полотнища. Вертикальная полоса находится на расстоянии 1/4 длины флага от левой кромки полотнища.

Ширина полос составляет 1/14 длины флага. В центре прямоугольника, образованного пересечением полос на расстоянии, равном ширине флага от древка и 1/3 ширины флага от верхней кромки полотнища, располагается герб города Добрянки.

Ширина щита герба составляет 1/6 длины флага, высота щита герба — 3/10 ширины флага.

Допускается изображение герба на флаге без украшений в виде муаровой ленты и перекрещивающихся молотков, а также без герба Пермской области.

31 января 2006 года, решением Земского Собрания Добрянского муниципального района № 38, решение Добрянской городской Думы № 162 было признано утратившим силу и одновременно был утверждён флаг муниципального образования «Добрянский муниципальный район» — правопреемника (после проведённой муниципальной реформы) муниципального образования «Город Добрянка». Рисунок флага остался без изменений, а в описании флага изменилось название муниципального образования.

Символика флага 
Лазоревый цвет флага — это цвет надежды, милосердия и верности.

Серебряный (белый) цвет — символ чистоты, мира, справедливости, добра.

Крестообразное соединение символизирует крепость муниципального образования, единение всех этнокультурных сообществ русских, татар, коми-пермяков, башкир, удмуртов и других народов, проживающих на данной территории.

В целом флаг отражает красоту края, мирный быт и чистоту помыслов добрянцев.

Флаг вместе с гербом города Добрянки являются достойными визитными карточками города, ибо есть неотъемлемая составная часть мышления современного человека, уважающего традиции, культуру и историю своего края.

Действующий флаг 
24 апреля 2007 года, решением Земского Собрания Добрянского муниципального района № 335, были утверждены новые герб и флаг района.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы — верхнюю синюю в 6/7 ширины полотнища и зелёную в 1/7 ширины полотнища, воспроизводящее фигуру из гербовой композиции: жёлтую часовню, по краям увенчанную двумя главками, а посредине куполом с такой же главкой наверху; на всех главках — осьмиконечные кресты».

Символика флага 
Жёлтая часовня на зелёном холме символизирует историческое произведение декоративного литья — памятник-часовню, созданный мастеровыми Добрянского завода в 1892 году.

Синяя полоса аллегорически характеризует Добрянский район как исключительно богатый водными ресурсами: на его территории находится Камское водохранилище, много рек и озёр.

Синий цвет — символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных просторов.

Зелёный цвет — символ радости, надежды, жизни, природы, лесных богатств района.

Жёлтый цвет (золото) символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство.

Примечания 

Добрянский район
Флаги с изображением церкви